NGC 4434 (другие обозначения — UGC 7571, MCG 1-32-69, ZWG 42.115, VCC 1025, PGC 40886) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

4434
Дева (созвездие)